Quality Street (aus dem Englischen: Quality „Qualität“ Street „Straße“) steht für:
 Quality Street (Süßware), eine Bonbonmischung der Firma Nestlé
 Quality Street (Komödie), ein Theaterstück von J. M. Barrie
 Quality Street (1927), ein 1927 gedrehter Film von Regisseur Sidney Franklin 
 Quality Street (1937), ein 1937 gedrehter Film des Regisseurs George Stevens
 Quality Street ist ein 2001 erschienenes Album des Sängers Doc Gynéco 
 quality street war der Titel der fine art fair frankfurt 2007 in Frankfurt am Main